Sainte-Suzanne (Haïti), een gemeente in Haïti

 Sainte-Suzanne (Ariège)
 Sainte-Suzanne (Doubs)
 Sainte-Suzanne (Mayenne)
 Sainte-Suzanne (Pyrénées-Atlantiques)
 Sainte-Suzanne (Réunion)
ook:
Sainte-Suzanne-en-Bauptois, Manche 
Sainte-Suzanne-sur-Vire, Manche